Юхас () — угорське прізвище:

 Дьюла Юхас (1883 — 1937) — угорський поет, лауреат премії Баумгартен.
 Іштван Юхас (1945) — угорський футболіст, півзахисник.
 Лайош Юхас (1906 — 1981) — угорський футболіст, воротар.
 Роланд Юхас (1983) — угорський футболіст, захисник.
 Ференц Юхас (1928 — 2015) — угорський поет, головний редактор будапештського журналу «Уй іраш».

Угорські прізвища